BJO peut faire référence à :
  ;
 Brussels Jazz Orchestra, un grand orchestra de jazz belge.

Bjo peut faire référence à :
 Bjo (1933-), une personnalité du fandom de la science-fiction américain.

Code IATA des aéroports